Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Redhill – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)
 Redhill – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Redhill – miasto w hrabstwie Surrey (Anglia)

Miejscowości w Irlandii:
 Redhill – miasto w hrabstwie Cavan